Kullack ist der Familienname folgender Personen:

 Horst Kullack (1948–1972), Todesopfer an der Berliner Mauer
 Werner Kullack (* 1950), General des Heeres der Bundeswehr

Siehe auch:
 Kullak
 Kulak (Begriffsklärung)